Kremlin, paraula russa que designa una fortalesa, una ciutadella o un castell.
 Kremlin de Moscou
 Gran Palau del Kremlin
 Kremlin de Kazan, ciutadella de la República de Tatarstan.
 Kremlin de Novgorod, antic Kremlin de la ciutat de Novgorod.
 Le Kremlin-Bicêtre, municipi francès al departament de la Val-de-Marne i a la regió de l'Illa de França.